Rugia bezeichnet:
 Rugia, lateinisch für die deutsche Insel Rügen 
 Rugia (Antiochien), antike Stadt im ehemaligen Fürstentum Antiochia

Schiffe:
 Rugia (Schiff, 1882), Passagierdampfer der Hamburg-Amerika-Linie (1882–1905)
 Rugia (Schiff, 1905), Passagierschiff der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (1905–1933)

Verbindungen:
 Burschenschaft Dresdensia-Rugia zu Gießen, Studentenverbindung
 Greifswalder Burschenschaft Rugia, Studentenverbindung

Siehe auch:
 Rugier, ostgermanischer Stamm